Famille Despine dont
 Charles-Marie-Joseph Despine (1792-1856), ingénieur et homme politique de Savoie
 Prosper Despine (1812-1892), aliéniste et psychiatre, médecin français